Der Fed Cup 2004 war die 42. Auflage des Tennisturniers der Nationalteams der Frauen.

Weltgruppe

Finale

Russland – Frankreich

Weblinks 
 Fed Cup 2004

2004
Tennisturnier 2004